Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1992 probíhala v areálu Tennis de la Vall d'Hebron, ležícím v barcelonské čtvrti Horta-Guinardó. Soutěž se konala v období od 28. července do 6. srpna 1992 na devíti otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni 64  tenistů. Hrálo se na tři vítězné sety.

Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl československý hráč Miloslav Mečíř, který však pro protrahované zádové zranění ukončil kariéru v červenci 1990, již ve 26 letech.

Olympijský turnaj 
V rámci mužského singlu podruhé došlo k vytvoření čtyř kontinentálních kvalifikací a jedné předkvalifikace. Kvalifikační turnaje proběhly mezi 27. dubnem až 18. květnem 1992 v Lillehammeru, Asunciónu, Casablance a japonské Suité. Do nich nastoupili i amatérští hráči z tenisově exotických zemí, jakými byly Island, Aruba, Bermudy, Zambie, Pobřeží slonoviny či San Marino. Celkem se do turnaje zapojilo 131 tenistů z 56 zemí. Hlavní singlovou soutěž v Barceloně pak odehrálo 64 olympioniků. Kvalifikační systém byl zrušen již na následujících hrách v Atlantě 1996.

Na barcelonskou antuku nezavítal sedmý hráč žebříčku Petr Korda. Nestartovala ani světová osmička Andre Agassi, která se ovšem nemohla účastnit pro redukovaný počet tří startujících ze Spojených států. Jim Courier, Pete Sampras i Michael Chang byli v klasifikaci ATP z 20. července výše postavenými tenisty.

Několik hráčů elitní světové desítky vypadlo v rané fázi, když antuka nepatřila mezi jejich preferovaný povrch. Světová dvojka Stefan Edberg tak skončil v prvním kole na raketě Andreje Česnokova, jenž mu na úvod uštědřil „kanára“. Ve druhé fázi dohrál Michael Chang a ve třetí Boris Becker i Pete Sampras, který po pětisetovém boji nestačil na Čerkasova. Překvapením se stala čtvrtfinálová účast 84. muže žebříčku Leonarda Lavalleho z Mexika, startujícího z pozice náhradníka.
   
Olympijským vítězem se stal nenasazený Švýcar a 44. hráč žebříčku Marc Rosset, jenž v dramatickém finále přehrál španělskou světovou třicítku Jordiho Arreseho až v páté rozhodující sadě poměrem 8–6. Získal tak třetí kariérní titul na okruhu ATP Tour, respektive Grand Prix a stal se prvním švýcarským olympijským vítězem v tenisu. Ve druhém kole vyřadil devátého nasazeného Jihoaričana Waynea Ferreiru. Ve třetí fázi pak eliminoval hlavního favorita na zlato, úřadující světovou jedničku a šampiona French Open 1991 i 1992 Jima Couriera. V obou utkáních neztratil ani set.

Bronzové medaile obdrželi oba poražení semifinalisté, Chorvat Goran Ivanišević a Andrej Čerkasov ze Smíšeného týmu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=3
| RD1-score1-4=711
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=62
| RD1-score2-3=6
| RD1-score2-4=69
| RD1-score2-5= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=61
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=8
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=77
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=4
| RD1-score4-5=6

| RD1-seed5= 
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=77
| RD1-score5-4=6
| RD1-score5-5=2
| RD1-seed6=13
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=63
| RD1-score6-4=4
| RD1-score6-5=6

| RD1-seed7=Alt
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=66
| RD1-score7-3=1
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=16/WC
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=78
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4= 
| RD2-score1-5= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=2
| RD2-score2-4= 
| RD2-score2-5= 

| RD2-seed3=13
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=64
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=3
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=16/WC
| RD2-team4=| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=77
| RD2-score4-3=3
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5= 

| RD3-seed1= 
| RD3-team1=

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1992